Вуж свиноно́сий (Heterodon nasicus) — неотруйна змія з роду свиноносих змій родини Вужеві. Має 3 підвиди.

Опис 
Загальна довжина коливається від 60 до 80 см. Спостерігається статевий диморфізм — самки більші за самців. Тулуб масивний, голова невелика, не відокремлена шийним звуженням. Ростральний щиток на кінці морди збільшений і піднятий догори. Він робить її «кирпатою». Малюнок спини складається з невеликих буруватих плям, розташованих у поздовжніх рядках на жовтуватому або кремовому тлі. Черево світле.

Спосіб життя 
Полюбляє трав'янисті та чагарникові прерії, напівпустелі, кам'янисті передгір'я. При загрозі може слощувати шию й вигинати спину або прикидатися мертвим, перевернувшись черевом догори. Активний удень. Харчується жабами, саламандрами, ящірками, дрібними зміями, птахами та великими комахами.

Це яйцекладна змія. Самка відкладає від 4 до 23 яєць.

Розповсюдження 
Мешкає на південному заході Канади, у західних штатах США та на північному заході Мексики.

Підвиди 
 Heterodon nasicus gloydi
 Heterodon nasicus kennerlyi
 Heterodon nasicus nasicus

Джерела 
 Словник-довідник із зоології. — К., 2002.
 Conant, R. & Collins, J.T. 1991. A Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern/Central North America, 3rd ed. Houghton Mifflin (Boston/New York), xx + 450 p.

Тварини, описані 1852
Вужеві